IMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nimroz (Afghanistan)